Yakovlev, Iakovlev (masculin ; ) ou Yakovleva, Iakovleva (féminin ; ) est un patronyme russe :

Aleksandra Iakovleva (1957-2022), actrice et femme d'affaires russe
Anna Yakovleva (née en 1983), joueuse kazakhe de rugby à XV
Anton Yakovlev (1967-), acteur russe
Boris Iakovlev (1890-1972), peintre soviétique
Constantin Iakovlev (1888-1938), personnalité soviétique
Dmitri Iakovlev (2006-2008), au cœur de l'affaire Dmitri Iakovlev
Iakov Iakovlev (1896-1938), homme politique soviétique
Iegor Iakovlev (1991-), joueur de hockey sur glace russe
Lidiia Iakovleva (2001-), sauteuse à ski russe
Lora Iakovleva (1932-), joueuse d'échecs par correspondance russe
 Michel Yakovleff (1958-), général de corps d'armée français
Mikhail Iakovlev (2000-), coureur cycliste russe
Nikolaï Yakovlev (1856-1919), amiral russe
Oksana Yakovleva (1980-), biathlète ukrainienne
Oleksandr Iakovliev, athlète ukrainien
Postnik Yakovlev, probablement l'architecte de la cathédrale Saint-Basile à Moscou
Roman Iakovlev (né en 1976), joueur de volley-ball russe
Sergueï Yakovlev (né en 1976), cycliste kazakh

 Vassili Iakovlev (1893-1953), peintre soviétique
 Vladimir Yakovlev (né en 1944), homme politique russe, ancien gouverneur de Saint-Pétersbourg
 Yevgeniy Yakovlev (né en 1980), cycliste kazakh
 Youri Yakovlev (1928-2013), acteur russe

Patronyme russe